

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Okrąglik, village 

dans la voïvodie de Silésie
 Okrąglik, village dans la powiat de Częstochowa
 Okrąglik, village dans la powiat de Lubliniec